Ritzmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ritzmaier (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Marcel Ritzmaier (* 1993), österreichischer Fußballspieler